Una olla es un recipiente de cocina y, por extensión, cualquier plato culinario preparado en dicho recipiente. Puede referirse a:

Recipientes de cocina 
 Olla, caldero o pote, recipiente de cocina con una o dos asas.
 Olla de barro, recipiente de cerámica, usado para la elaboración de comida de una forma clásica y tradicional.
 Olla de hierro, recipiente metálico, en su origen de hierro fundido.
 Olla a presión, un recipiente hermético para cocinar, que no permite la salida de aire o líquido por debajo de una presión establecida.
 Olla de Bellvis, un modelo de olla a presión patentado en 1919.
 Olla programable, un tipo de olla con  apagado automático.
 Olla vaporera, un utensilio de cocina usado para preparar diversos platos en un recipiente cerrado que limita el escape de aires y líquidos por debajo de una presión predeterminada.
 Olla de cocción lenta, una especie de olla que permite mantener el calor durante largos periodos de tiempo.
 Olla arrocera, un recipiente utilizado principalmente para cocinar arroz.
 pocillo, una olla pequeña de peltre, usada generalmente para preparar café.

Platos 
 olla u olleta, un plato típico del interior de la Comunidad Valenciana.
 Olla berciana, un cocido de verduras y productos del cerdo típico del Bierzo.
 Olla cordobesa, cocido de garbanzos típico de la provincia de Córdoba, España.
 Olla de cerdo, receta tradicional de la región de Murcia.
 Olla gitana, un cocido de legumbres y verduras típico de Murcia.
 Olla podrida, un cocido típico de la cocina castellana.
 Olla de trigo, un cocido típico de Andalucía.

Otros 

 OLLA (Organització de la Lluita Armada), organización terrorista de Cataluña de los años 1970.
 Olla, género de mariquitas.